Kulturhuset steht für:

 Kulturhuset (Stockholm), Kulturzentrum in Stockholm, Schweden
 Kulturhuset Gamlebanken, Kulturhaus in Eid, Norwegen